Konzistence nebo konsistence (z lat. con-sisto, držím pohromadě) má více významů:
 konzistence (geologie) – stav jemnozrnných zemin v závislosti na jejich vlhkosti, např. konzistence půdy
 konzistence (matematika) – v matematice a logice ekvivalentní termín pro bezespornost
 konzistence (psychologie) – pevnost, relativní stálost a soudržnost psychických vlastností a funkcí
 konzistence (informatika) – stav, kdy data uložená v informačním systému splňují definovanou podmínku
 konzistence (vlastnost) – vlastnost nějakého materiálu (soudržnost, spojitost, tuhost, pevnost, hutnost)